Alan Cooper ist der Name folgender Personen:
* Alan Cooper (Softwareentwickler) (* 1952), US-amerikanischer Software-Designer und Autor. 
 Alan Cooper (Musiker) (1931–2007), britischer Lehrer, Jazzmusiker und Bandleader

Siehe auch:
 Allen Foster Cooper (1862–1917), US-amerikanischer Politiker